Sampo kan syfta på:
 Sampo – i finsk mytologi, ett slags magisk artefakt
 Sampo (isbrytare, 1898) – en isbrytare i tjänst 1898-1960
 Sampo (isbrytare, 1961) – en isbrytare i tjänst sedan 1961
 Sampo Abp – ett finländskt försäkringsbolag
 Sampo (namn) – ett finskt mansnamn
 2091 Sampo – en asteroid i huvudbältet